Puchar Davisa 2017 – 106. edycja turnieju rozgrywanego między reprezentacjami narodowymi w męskim tenisie ziemnym w ramach Pucharu Davisa.

Grupa światowa

Rozstawieni

Drabinka

Baraże o grupę światową 

Data: 15–17 września 2017.

Osiem przegranych zespołów z pierwszej rundy pojedynków grupy światowej oraz osiem zwycięskich zespołów pierwszych grup strefowych wzięło udział w barażach o grupę światową Pucharu Davisa 2018.

 Rozstawione zespoły
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nierozstawione zespoły

Strefa amerykańska

Grupa I 

 Rozstawione zespoły
  (awans do baraży o grupę światową)
  (awans do baraży o grupę światową)

 Nierozstawione zespoły
 
 
 
  (spadek do Grupy II)

Grupa II 

 Rozstawione zespoły
  (awans do grupy I)
 
 
 

 Nierozstawione zespoły
  (spadek do grupy III)
 
 
  (spadek do grupy III)

Grupa III 
 Miejsce rozgrywek: Carrasco Lawn Tennis Club, Montevideo, Urugwaj
 Data: 12–17 czerwca 2017
 Nawierzchnia: Ceglana
 Format: faza grupowa – 9 reprezentacji w dwóch grupach

 Drużyny
 
 
 
 
 
 
 
  (awans do II grupy)
  (awans do II grupy)

Strefa azjatycko-australijska

Grupa I 

 Rozstawione zespoły
  (awans do baraży o grupę światową)
  (awans do baraży o grupę światową)

 Nierozstawione zespoły
 
  (spadek do Grupy II)

Grupa II 

 Rozstawione zespoły
 
  (awans do grupy I)
 
 

 Nierozstawione zespoły
 
 
  (spadek do grupy III)
  (spadek do grupy III)

Grupa III 
 Miejsce rozgrywek: Sri Lanka Tennis Association, Kolombo, Sri Lanka
 Data: 17–22 lipca 2017
 Nawierzchnia: Ceglana
 Format: faza grupowa – 9 reprezentacji w dwóch grupach

 Drużyny
 
 
  (awans do grupy II)
 
  (awans do grupy II)
 
  (spadek do Grupy IV)
 Wyspy Pacyfiku
  (spadek do Grupy IV)

Grupa IV 
 Miejsce rozgrywek: Bahrain Polytechnic, Madinat Isa, Bahrajn
 Data: 3–8 kwietnia 2017
 Nawierzchnia: Ceglana
 Format: faza grupowa – 11 reprezentacji w dwóch grupach

 Drużyny
  (awans do grupy III)
 
 
 
  (awans do grupy III)

Strefa europejsko-afrykańska

Grupa I 

 Rozstawione zespoły
 
 
  (awans do baraży o grupę światową)
 

 Nierozstawione zespoły
  (awans do baraży o grupę światową)
 
 
  (spadek do Grupy II)
  (awans do baraży o grupę światową)
  (spadek do Grupy II)
  (awans do baraży o grupę światową)

Grupa II 

 Rozstawione zespoły
  (awans do grupy I)
 
 
 
 
  (spadek do grupy III)
 
  (awans do grupy I)

 Nierozstawione zespoły
  (spadek do grupy III)
 
 
  (spadek do grupy III)
 
  (spadek do grupy III)

Grupa III Europa 
 Miejsce rozgrywek: Holiday Village Santa Marina, Sozopol, Bułgaria
 Data: 5–8 kwietnia 2017
 Nawierzchnia: Twarda
 Format: faza grupowa – 15 reprezentacji w czterech grupach

 Drużyny
 
 
 
 
 
 
  (awans do grupy II)
 
 
 
  (awans do grupy II)

Grupa III Afryka 
 Miejsce rozgrywek: Solaimaneyah Club, Kair, Egipt
 Data: 17–22 lipca 2017
 Nawierzchnia: Ceglana
 Format: faza grupowa – 15 reprezentacji w dwóch grupach

 Drużyny
 
 
 
 
 
 
  (awans do grupy II)
 
 
 
 
 
 
 
  (awans do grupy II)

Zobacz też 
 Fed Cup 2017

Przypisy

Bibliografia